2 miejscowości w Polsce: 
 Nieżywięć – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Nieżywięć – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Nieżywięć – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów

Zobacz też 
 Nieżywięć (gmina)